Dept. és un grup musical català que neix l'estiu de 1999 a Manresa com a resultat del contacte musical entre el prolífic David Rosell, dels Brams i més endavant de Mesclat, i antics components de Lapsus: Txero (teclats), Pere (baixista) i Gabi (bateria).

Aquesta banda alternativa practica un pop-rock modern amb certes dosis d'electrònica. Un grup que es pot definir com independent amb un toc indie però, de totes totes, força enriquidor dins el panorama actual del rock català una mica mancat de propostes més indies.

Discografia

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial de Dept.
 MySpace oficial de Dept.
 

Grups de música pop
Grups de rock catalans en català
Artistes de Música Global